Le Charolais (ou Charollais) est un pays traditionnel français situé autour de la ville de Charolles, au sud de la Bourgogne. Ce fut, à partir du , un comté. Il constitue aujourd'hui un pays (loi LOADDT) avec le Brionnais. 

Le Charolais a également donné son nom à un dialecte, une race bovine, une race équine, une race ovine, une race de poule, un fromage, un canal et un régiment :Géographie
 Le Charolais est une région naturelle de France.
 Le Charolais Brionnais est une structure de regroupement de collectivités locales françaises (pays).
 La Communauté de communes du Charolais est une intercommunalité de l'est du Charolais.
 Le  canal du Charolais (aujourd'hui canal du Centre), est un canal qui traverse le Charolais d'est en ouest.
Charolais (Charolaise) est le gentilé des habitants du Charolais.
Charollais (Charollaise) est le gentilé des habitants de la ville de Charolles.

Histoire
 Le comté de Charolais était un comté, rattaché à la France au , après avoir appartenu aux ducs de Bourgogne, aux rois d'Espagne et aux princes de Condé.
 Charles le Téméraire, futur duc de Bourgogne, était appelé comte de Charolais.

 Régiments d’Ancien Régime :
 régiment du Comte de Charolais de 1692 à 1714 ;
 régiment de Charolais de 1709 à 1710.

Bibliographie
 Hubert Élie, Le Charolais dans l'histoire européenne; 1952.
 Jean Richard (sous la direction de), Histoire de la Bourgogne; Toulouse (éditions Privat), 1965; réédité en 1978; mis à jour en 1988.
 Bertrand Schnerb, L'État bourguignon; Paris (Perrin), 1999.
 Fernand Laurent, L'aventure européenne du Charolais''; Charolles, Arconce Éditions, 2014; 224 pages. - Cet ouvrage, qui part sans doute de bonnes intentions, prétend cependant, et contre toute évidence, que le Charolais a intégré le domaine royal dès 1684; en fait, ce n'est qu'en 1761 que le roi Louis XV a pu le racheter à une descendante du Grand Condé qui, pour sa part, l'avait obtenu en 1684, mais À TITRE PRIVÉ et en dédommagement d'une dette qu'avait alors à son égard le roi d'Espagne qui était, entre autres, comte de Charolais par héritage.

Linguistique
 Le  brionnais-charolais est un dialecte d'Oïl parlé dans le pays charolais.

Agriculture

 Le charolais AOC  est une appellation fromagère française désignant un fromage de lait de chèvre produit dans le Charolais.
 La charolaise est une race bovine spécialisée dans la production de viande, originaire du Charolais.
 Le charolais est une ancienne race équine de demi-sang français.
 Le charollais (ou mouton charollais) est une race ovine, originaire du Charolais.
 La charollaise (ou poule charollaise) est une race de poule.

Voir aussi 
Hôtel de Rothelin-Charolais